Танне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Танне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни